Carlos Luis de Orleans (nacido en Neuilly-sur-Seine, el 28 de julio de 1972) es el segundo de los tres hijos (aunque el mayor de los varones) Jaime de Orleans y de su esposa, Gersenda de Sabran-Pontèves.

Biografía 

Su abuelo paterno fue el pretendiente orleanista a la corona de Francia, Enrique de Orleans, conde de París, por lo que Carlos Luis posee el status de Petit-Fils de France y el tratamiento de Su Alteza Real. Por otro lado, su madre pertenece a la noble Casa de Sabran.

Debido a que su padre ostenta el título de Duque de Orleans, Carlos Luis es conocido como el Duque de Chartres, el título normalmente otorgado al hijo mayor y heredero del duque de Orleans.

Carlos Luis es un banquero que ostenta, desde 2009 la vicepresidencia del JP Morgan Chase en Francia. En el inicio de su carrera trabajo durante varios años en América Latina dentro del Grupo Clarín y del Grupo Santander. Luego el Duque de Chartres se trasladó a París y fue nombrado vicepresidente del departamento de "Fusiones y Adquisiciones" del prestigioso banco Lazard Frères S.A.. Posteriormente trabajó como gerente en el departamento de "Gestión de Activos" del banco Rothschild & Cie en París, antes de ser nombrado en 2009 vicepresidente y responsable de banca privada de alto nivel en el equipo de JP Morgan Chase de Francia.

Matrimonio y descendencia 

El 21 de junio de 1997, el príncipe Carlos Luis contrajo matrimonio en París con la aristócrata de origen griego Ileana Manos (n. en 1970), hija de Konstantinos Manos (n. 1937) y de Sybilla Chrissoveloni (n. 1942). 

Su esposa, Ileana, es sobrina-nieta de Aspasia Manos (1896-1972), esposa del rey Alejandro I de Grecia (1893-1920), por lo que también es prima-segunda del príncipe heredero Alejandro de Yugoslavia, jefe de la Casa Real de Karađorđević. 

La pareja ha tenido cinco hijos:
 Felipe Jacobo Nicolás de Orleans (n. el 3 de noviembre de 1998).
 Luisa María Isabel de Orleans (n. el 6 de diciembre de 1999).
 Elena Sibilla Irene de Orleans (n. el 24 de enero de 2001).
 Constantino Fulco Alejandro de Orleans (n. el 15 de febrero de 2003).
 Isabella Roxana Cristina de Orleans (n. el 12 de mayo de 2005).

Ancestros 

</div></div>

Enlaces externos 

Nacidos en Neuilly-sur-Seine
Duques de Chartres (casa de Orleans)
Nobles de Francia del siglo XX